Acronimul USC se poate referi la:

 Universitatea de Stat din Comrat, o universitate în orașul Comrat, regiunea autonomă Găgăuzia, Republica Moldova.
 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” (USC), o instituție de învățământ superior din Cahul, Republica Moldova.
 University of Southern California, Los Angeles, California.
 Pontifical University of the Holy Cross, Universitaea Pontificală a Sfintei Cruci, Roma, Italia.
 University of the Sacred Heart (Puerto Rico), Universitatea Sfintei Inimi, San Juan, Puerto Rico. 
 University of San Carlos, Cebu City, Filipine.
 University of Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, Spania.
 University of Science and Culture, Universitatea de Știință și Cultură, Teheran, Iran.
 University Senior College, al unsprezecelea și al doisprezecelea an școlar în Adelaide, South Australia.
 University of the Southern Caribbean, Trinidad & Tobago.
 University of the Sunshine Coast, Queensland, Australia.
The United Somali Congress, organizație rebelă din Somalia.

Acronime de trei litere